Битва при Фермопилах:
 Битва при Фермопилах (480 до н. э.) — битва, состоявшаяся в сентябре 480 года до н. э. между войсками Греческих городов-государств и Ахеменидской державы во время греко-персидских войн.
 Битва при Фермопилах (353 до н. э.) — битва, состоявшаяся в 353 году до н. э. между войсками Фокидского союза и македонского царя  Филиппа II Македонского во время Третьей Священной войны.
 Битва при Фермопилах (323 до н. э.) —  битва, состоявшаяся в 323 году до н. э. между войсками Эллинского союза и Древней Македонии во время Ламийской войны.
 Битва при Фермопилах (279 до н. э.) — битва, состоявшаяся в 279 году до н. э. между армией галлов и объединёнными войсками Греческих городов-государств во время галльского нашествия на Балканы.
 Битва при Фермопилах (191 до н. э.) — битва, состоявшаяся в 191 году до н. э. между войсками Селевкидской империи и Римской республики во время Антиоховой войны.
 Битва при Фермопилах (254) — битва, состоявшаяся в 254 году между римскими и готскими войсками во время римско-германских войн.
 Битва при Фермопилах (1941) — битва, состоявшаяся с 24 по 25 апреля 1941 года между союзными и немецкими войсками во время Второй мировой войны.